Людмила Ивановна Порывай (девичья фамилия — Быстрик; род. 12 февраля 1946, Киев, СССР) — , , была дирижёром хоровой капеллы «Светоч», доцентом института культуры; заслуженная артистка Украины .

Вела на Первом канале программу «Время обедать!» (2012—2014). Мать певицы Наташи Королёвой, тёща Тарзана, бывшая тёща Игоря Николаева, участница многих телепередач, в основном, вместе с дочкой Наташей Королёвой, объект пародий, активно участвует в жизни дочери.

Биография 
Закончила Киевскую консерваторию.

Преподавала вокал в Институте культуры.

Работала доцентом кафедры фольклористики, народного песенного и инструментального исполнительства Киевского института культуры (ныне Киевский национальный университет культуры и искусств), хормейстер народного капеллы «Светоч», Заслуженная артистка Украины.

Всю жизнь работала на трёх работах: руководила женским фольклорным ансамблем в универмаге «Украина», в Доме учителя — хором ветеранов педагогического труда, затем — хоровой капеллой «Светоч». Ещё была доцентом в Институте культуры.

Живёт в Майями, её соседи — мать Игоря Крутого Светлана Семёновна, Анжелика Варум и Леонид Агутин, тетя Филиппа Киркорова Мари. Людмила Порывай часто даёт интервью журналистам.

Клипы 
 Королева и Людмила Порывай — Майами

Семья 
 Мать — София Николаевна Быстрик (19.10.1922—18.01.2017) — работала на швейной фабрике и некоторое время — в кочегарке, получала пенсию 1100 гривен, умерла в 94 года, похоронена на Берковецком кладбище в Киеве рядом с зятем.
 Отец — Иван Иванович Быстрик (19.11.1916-30.12.1993) работал водителем в Киеве.
 Первый муж — Владимир Архипович Порывай (10.02.1940 — 01.09.1993), был хормейстером академического хора в Доме учителя, умер в 53 года, похоронен на Берковецком кладбище в Киеве.
 Старшая дочь — Руся (Осауленко Ирина Владимировна) (род. 1968), украинская и американская певица.
 Внук — Владимир (1988—1999), болел ДЦП.
 Внук — Матвей (род. 2003).
 Внучка — София (род. 2005).
 Младшая дочь — Наташа Королёва (1973), советская и российская эстрадная певица украинского происхождения.
 Внук — Архип Сергеевич Глушко-Порывай (род. 2002), живёт в США.
 Второй муж — бизнесмен Игорь Эльперин (род. 9 февраля 1941), эмигрировал в Америку в 1970-х годах, открыл в Майами первый русский ресторан.

Примечания 

Выпускники Киевской консерватории
Преподаватели Киевского университета культуры и искусств
Наташа Королёва
Телеведущие Первого канала